Оса Регнер (, полное имя Åsa Charlotte Regnér, урождённая Pettersson; род. 1964) — шведский государственный деятель и политик.

Биография 
Родилась 26 августа 1964 года в Стокгольме. Росла в Линчёпинге и Мутале, во взрослом возрасте приняла девичью фамилию матери.

С 1984 по 1985 год изучала политологию, социологию и немецкую литературу в Университете Эрлангена — Нюрнберга, Германия. Затем училась в Стокгольмском университете, где получила степень бакалавра в испанской и немецкой истории искусства. В 2011 году получила степень магистра в области развития демократии, окончив Уппсальский университет.

Работала в качестве чиновника в Tjänstemännens centralorganisation (TCO) и Министерстве занятости Швеции. Во время пребывания  на посту министра по вопросам гендерного равенства в социал-демократическом правительстве Ханса Перссона, Оса Регнер работала вместе с Орбаком в канцелярии премьер-министра, впоследствии работала чиновником в Министерстве юстиции Швеции. В 2007–2012 годах она была генеральным секретарем Шведской национальной ассоциации сексуального просвещения (RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning). Затем в течение короткого промежутка времени работала региональным директором структуры ООН-женщины в Боливии (в 2013—2014 годах).

3 октября 2014 года Регнер была назначена министром по делам детей, пожилых людей и равенства в правительствое Лёвена. 7 марта 2018 года она объявила о своем уходе с министерского поста, чтобы занять позицию в штаб-квартире ООН в качестве заместителя исполнительного директора организации ООН-женщины. Преемницей Осы Регнер стала Лена Халленгрен, вступившая в должность 8 марта 2018 года.

Личная жизнь 
C 1993 по 1996 год Оса Регнер была замужем за экономистом  (до женитьбы носил фамилию Andersson). Затем была партнером Пера Седелла (Per Cedell, род. 1967), который является внуком священнослужителя . У Осы Регнер и Пера Седелла есть дочь (род. 2001) и сын (род. 2003).

Примечания

Ссылки 
 CV - Åsa Regnér
 Här är de nya ministrarna
 Löfven och Regnér i New York
 Равноправие по-шведски

Политики Швеции
Женщины-политики Швеции
Социал-демократы Швеции
Министры Швеции
Выпускники Эрлангенского университета
Выпускники Стокгольмского университета
Выпускники Уппсальского университета